

Astronomia 
 42531 McKenna – asteroide areosecante

Persone 
 Alex McKenna (1984) – attrice statunitense
 Barney McKenna (1939-2012) – musicista irlandese
 Chris McKenna (...) – sceneggiatore, produttore cinematografico e produttore televisivo statunitense
 Chris McKenna (1977) – attore statunitense
 Charlene McKenna (1984) – attrice irlandese
 Catherine McKenna (1971) – politica canadese
 John McKenna (1855-1936) – imprenditore irlandese ed ex rugbista
 Joseph McKenna (1843-1926) – politico statunitense
 Kevin McKenna (1959) – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Kevin James McKenna (1980) – ex calciatore canadese
 Lori McKenna (1968) – cantautrice statunitense
 Paul McKenna (1977) – calciatore inglese
 Pixie McKenna (1971) – medico e conduttrice televisiva irlandese
 Reginald McKenna (1863-1943) – banchiere e politico britannico
 Robert McKenna (1927-2015) – vescovo statunitense 
 Scott McKenna (1996) – calciatore scozzese
 Stephen Duke-McKenna (2000) – calciatore guyanese
 Steve McKenna (1973) – allenatore di hockey su ghiaccio, dirigente sportivo ed ex hockeista su ghiaccio canadese
 Terence McKenna (1946-2000) – scrittore, naturalista e filosofo statunitense
 T.P. McKenna (1929-2011) – attore irlandese
 Virginia McKenna (1931) – attrice cinematografica e televisiva, naturalista e attivista per i diritti degli animali britannica

Televisione 
 McKenna – serie televisiva statunitense che fu trasmessa su ABC tra il 1994 e il 1995